Rock Island Line ist
 einer der Namen der amerikanischen Eisenbahngesellschaft Chicago, Rock Island and Pacific Railroad
 ein Lied von Leadbelly, siehe Rock Island Line (Lied)